Тимашово — название нескольких населённых пунктов:
 Тимашово — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Тимашово — деревня в Жуковском районе Калужской области.